Калварија може да се односи на:
 Калварија - брдо где је према Библији разапет Исус,
 Калварија (Земун) - насеље у општини Земун.
 Калварија (Тител) - археолошки локалитет.
 Калварија (монумент) - верски објекат.